Il doppio del torneo di tennis Rothmans International London 1974, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Ove Nils Bengtson e Björn Borg che hanno battuto in finale Mark Farrell e John Lloyd 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Jan Kodeš /  Vladimír Zedník (primo turno)
 Eddie Dibbs /  Harold Solomon (primo turno)

 Arthur Ashe /  Roscoe Tanner (quarti di finale)
 Gerald Battrick /  Graham Stilwell (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Rothmans International London 1974